Маковка — многозначный термин:
 Маковка — головка, маковая семенная коробочка.
 Маковка — маковое семечко.
 Маковка — декоративный элемент кровли культового здания в виде луковичного или шлемовидного завершения светового или глухого, цилиндрического или граненого барабана, базирующегося на круглом отверстии в вершине купола или свода. Барабан служит для устройства вертикальных проемов, освещающих подкупольное пространство, а маковка защищает барабан от осадков. В православной архитектуре маковка венчается яблоком с крестом.
 Маковка (разговорное) — верхушка, макушка, темя, верхняя точка.
 Маковка — героиня книги «Незнайка в Солнечном городе».

Населённые пункты

Белоруссия 
 Маковка — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Маковка — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.
 Маковка — название села Салкынтобе Жарминского района Восточно-Казахстанской области до 1993 года.

Россия 
 Маковка — деревня в Щигровском районе Курской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Маковка — село в Советском районе.
 Маковка — бывшее село в Раздольненском районе.

Украина 
 Маковка — село в Приазовском районе Запорожской области.
 Маковка — село в Ракитнянском районе Киевской области.

Реки 
 Маковка — другое название реки Маковы в Новгородской области России, впадающей в озеро Ильмень.
 Маковка — река в Смоленской области России, приток Угры.

Горы 
 Маковка — гора в украинской части Карпат.